

Cina 
 Chiesa di San Domenico di Macao

Francia 
 Chiesa di San Domenico di Parigi
 Chiesa di San Domenico di Bonifacio

Italia

Abruzzo 
Chiesa di San Domenico di Atessa
Chiesa di San Domenico di Chieti
Chiesa di San Domenico dell'Aquila
Chiesa di San Domenico di Penne
Chiesa di San Domenico di Teramo 
Chiesa di San Domenico di Tocco da Casauria
 Eremo di San Domenico di Villalago

Basilicata 
 Chiesa di San Domenico di Matera

Calabria 
Chiesa di San Domenico di Cosenza
Chiesa di San Domenico di Reggio Calabria
Chiesa di San Domenico di San Giovanni in Fiore
Chiesa di San Domenico di Stilo

Campania 
Chiesa di San Domenico di Benevento 
Chiesa di San Domenico Maggiore di Napoli
Chiesa di San Domenico di Napoli, nel quartiere Barra
Chiesa di San Domenico di Salerno

Emilia-Romagna 
Chiesa di San Domenico di Bologna
Chiesa di San Domenico di Borgo Val di Taro
Chiesa di San Domenico di Cesena
Chiesa di San Domenico di Faenza
Chiesa di San Domenico di Ferrara 
Chiesa di San Giacomo Apostolo dei Domenicani detta di San Domenico di Forlì
Chiesa di San Domenico di Imola
Chiesa di San Domenico di Modena 
Chiesa di San Domenico di Ravenna
Chiesa di San Domenico di Reggio Emilia

Lazio 
Chiesa di San Domenico di Fondi
Chiesa di San Domenico di Gaeta 
Chiesa di San Domenico di Rieti 
Chiesa di San Domenico di Roma
Chiesa di San Domenico di Terracina
 Abbazia di San Domenico di Sora

Liguria 
Chiesa di San Domenico di Varazze
Chiesa di San Domenico di Genova (demolita negli anni venti dell'Ottocento per costruire il Teatro Carlo Felice)

Lombardia 
Chiesa di San Domenico di Brescia, non più esistente
Chiesa di San Domenico di Crema
Chiesa di San Domenico di Legnano
Chiesa di San Domenico di Mantova
Chiesa di San Domenico di Orzinuovi

Marche 
Chiesa di San Domenico di Ancona
Chiesa di San Domenico di Cagli
Chiesa di San Domenico di Fermo
Chiesa di San Domenico di Recanati
Chiesa di San Domenico di Urbino

Piemonte 
Chiesa di San Domenico di Casale Monferrato
Chiesa di San Domenico di Chieri
Chiesa di San Domenico di Torino

Puglia 
Chiesa di San Domenico di Altamura
Chiesa di San Domenico di Andria
Chiesa di San Domenico di Barletta
Chiesa di San Domenico di Brindisi
Chiesa di San Domenico di Foggia
Chiesa di San Domenico di Lucera
Chiesa di San Domenico di Nardò
Chiesa di San Domenico di Santeramo in Colle
Chiesa di San Domenico di Ruvo di Puglia
Chiesa di San Domenico Maggiore di Taranto
Chiesa di San Domenico di Trani
Chiesa di San Domenico di Tricase

Sardegna 
Chiesa di San Domenico di Cagliari
Chiesa di San Domenico di Iglesias
Chiesa di San Domenico di Loiri Porto San Paolo, frazione Vaccileddi
Chiesa di San Domenico di Sassari

Sicilia 
Chiesa di San Domenico di Agrigento
Chiesa di San Domenico di Alcamo
Chiesa di San Domenico di Augusta
Chiesa di San Domenico di Bivona
Chiesa di San Domenico di Caltagirone
Chiesa di San Domenico di Caltanissetta 
Chiesa di San Domenico di Castelvetrano
Chiesa di San Domenico di Catania
Chiesa di San Domenico di Messina
Chiesa di San Domenico di Militello Rosmarino
Chiesa di San Domenico di Modica
Chiesa di San Domenico di Noto
Chiesa di San Domenico di Palermo
Chiesa di San Domenico di Paternò
Chiesa di San Domenico di Sciacca 
Chiesa di San Domenico di Trapani

Toscana 
Chiesa di San Domenico di Arezzo
Chiesa di San Domenico di Cortona
Chiesa di San Domenico di Fiesole
Chiesa di San Domenico di Foiano della Chiana
Chiesa di San Domenico di Murci, nel comune di Scansano
Chiesa di San Domenico di Pisa
Chiesa di San Domenico di Pistoia
Chiesa di San Domenico di Prato
Chiesa di San Domenico di San Miniato
Chiesa di San Domenico di Siena
Chiesa di San Domenico di Vicopisano

Umbria 
Chiesa di San Domenico di Castiglione del Lago
Chiesa di San Domenico di Città di Castello
Chiesa di San Domenico di Foligno
Chiesa di San Domenico di Narni
Chiesa di San Domenico di Orvieto
Chiesa di San Domenico di Perugia
Chiesa di San Domenico di Spoleto

Veneto 
Chiesa di San Domenico di Chioggia
Chiesa di San Domenico di Guarda Veneta
Chiesa di San Domenico di Verona
Chiesa di San Domenico di Venezia non più esistente

Messico 
Chiesa di San Domenico di Oaxaca

Pagine correlate
 Basilica di San Domenico
 Convento di San Domenico
 Chiostro di San Domenico (disambigua)
 Oratorio di San Domenico